Halle aux grains (deutsch Kornhalle) bezeichnet folgende Markthallen:

 Halle aux grains (Caraman), Markthalle in Caraman, Département Haute-Garonne, Region Okzitanien
 Halle aux grains (Foix), Markthalle in Foix, Département Ariège, Region Okzitanien